Freecadelic Jah — казахстанская фанк-регги-группа из Алма-Аты.

Биография 
Алматинская (Семипалатинская) группа freecadelic jah (фрикаделик джа) образовалась в 1999 году на востоке Казахстана в городе Семипалатинск. В 2000 участниками музыкального фестиваля в Усть-Каменогорске «Рок против наркотиков». Первыми музыкантами были Ильдар Хайбуллин. Ильдар, кроме того, в прошлом лидер групп «Орехи» и «Осколки». Вначале группа называлась «Танцы на дирижаблях» группа исполняла манчестерский инди-рок. Спустя 5 лет группа сменила место жительства, переехав в Алма-Ату. В это время сильно изменился состав группы. Freecadelic Jah всегда шла по пути смешивания стилей, называя это все странным термином «аджерла-маджерла». Музыка включает себя элементы реггея, хопа, фанка, инди. Вошла в проект на старт выпускаемый по инициативе творческой группы ArtParovoz. Также группа вошла в сборник «Сердцебиение 2. Хит-парад настоящей музыки». Группа записала 5 альбомов «ноктюрн», «грейпфрут», «комуникайя». Сейчас группа работает над новым альбом. 2005 принимали участие в фестивале «Нашествие», на аэродроме Байсерке.

Состав

Первый состав 
 Ильдар Хайбуллин
 Артём Скатов
 Андрей Мантлер
 Олег Ахметов

Текущий состав 
 Ильдар Хайбуллин
 Кайсар Тлеуленов
 Марат Жумагул
 Ильдар Хайбуллин
 Эльдар Кшисев
 Денис Каретников
 Александр Краснов
 Роман Божанов
 Константин Божанов

Дискография 
 1999 — Ноктюрн
 2001 — Грейпфрут
 2003 — Комуникайя
 2005 — Hello
 2007 — Live@red&green

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница группы
 Официальный блог на myspace.com
 
 на зайцев нет
 Статья о группе в газете караван
 статья О группе в газете НП
 Статья в журнале timeout
 Сборник на старт
 Сборник на озоне
 Статья на городском сайте Семипалатинска
 Статья о Нашествии

Рок-группы Казахстана
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Группы альтернативного рока